Mirnyj může být:
 Max Mirnyj – běloruský tenista
 Mirnyj (polární stanice) – ruská polární stanice v Antarktidě
 Mirnyj (Sacha) – město v Saše v Rusku
 Mirnyj (město v Archangelské oblasti) – město v Archangelské oblasti v Rusku